De eerste wereldkampioenschappen badminton werden in 1977 in Malmö, Zweden gehouden. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF)

De Nederlandse dames Joke van Beusekom en Marjan Ridder wonnen zilver in het dubbelspel.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel 

1977
Sport in Malmö
Badminton in 1977
Badminton